Ама́йя Салама́нка Уриса́р (; род. 28 марта 1986, Мадрид) — испанская актриса, известная своими ролями в таких фильмах и телесериалах, как «», «» и «Гранд-отель».

Биография 
Амайя Саламанка родилась 28 марта 1986 года в Мадриде, Испания. В 2006 году прошла кастинг на роль Паулы в телесериале «».

В 2008 году начинает сниматься в испанской адаптации телесериала «Без бюста нет рая», где исполняла роль Каталины. В 2009 году была вынуждена уйти из проекта в связи с занятостью в театральной постановке «Маркиза д'О». Также в 2009 году выходит фильм «» (Наталия).

18 марта 2010 года возвращается на большой экран в картине «Неудовлетворённое сексуальное напряжение», где играет роль Ребеки.

В 2011 году вышел первый сезон телесериала «Гранд-отель», где Амайя исполняет главную роль Алисии Аларкон.

Фильмография

Награды и премии

Примечания

Ссылки